Besk kan syfta på:

Beskt – en smak
BESK – en tidig dator

Se även
Bäsk – en spritdryck
Beska
Beška